The Country Girl est un film américain réalisé par Frederick Sullivan en 1915.
 The Country Girl est le titre original du film américain Une fille de la province, réalisé par George Seaton en 1954.
 The Country Girl est une pièce de théâtre de Clifford Odets ayant inspiré le film de 1954
 The Country Girl est un téléfilm américain réalisé par Paul Bogart en 1974.
 The Country Girl est un téléfilm américain réalisé par Gary Halvorson et Michael Montel en 1982.